Au existat în cursul timpului mai multe asedii ale Timișoarei:
 Asediul Timișoarei (1514)
 Asediul Timișoarei (1551)
 Asediul Timișoarei (1552)
 Asediul Timișoarei (1596)
 Asediul Timișoarei (1716)
 Asediul Timișoarei (1849)
 Asediul Timișoarei (1944)